M90 может обозначать:

 M90 — спиральная галактика в созвездии Девы
 Застава M90 — югославский клон советского автомата Калашникова производства компании «Застава Оружје»
 Barrett M90 — американская крупнокалиберная снайперская винтовка
 M90 — австро-венгерский унитарный винтовочный патрон
 М-90 — советский авиадвигатель